Violina je lahko:
 violina, glasbilo iz družine godal
 metafora za violinista (npr. »prva violina« za koncertnega mojstra)
 Violina (pravljica), beneška ljudska pripovedka